Николай Путинцев:
 Путинцев, Николай Афанасьевич (род. 1925) — машинист экскаватора Бачатского угольного разреза комбината «Кузбасскарьеруголь», Герой Социалистического Труда.
 Путинцев, Николай Платонович (1930—2011) — сотрудник ГАИ, ставший легендой Томска.